Пало Мочо има више значења:

 Пало Мочо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Мочо (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику